Sezóna 1932/1933 byla 16. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým New York Rangers. Ottawa Senators se po odmlce znovu zúčastnil NHL. Týmy Detroit Falcons a Chicago Shamrocks (dosud hrající AHL) se sloučily a přejmenovaly na Detroit Red Wings.

Konečná tabulka základní části

Kanadská divize

Americká divize

Play off

Ocenění 

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1932
Lední hokej v roce 1933